Das Seat Open Luxembourg 2003 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Luxemburg (Stadt). Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 18. bis 26. Oktober 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
2003